Otwock peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la Voïvodie de Mazovie
 La powiat d'Otwock est une powiat
 Otwock, une ville, gmina urbaine et chef-lieu de la powiat de même nom